Voici la liste des planètes mineures numérotées de 465001 à 466000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 465001 à 466000

465001-465100

465101-465200

465201-465300

465301-465400

465401-465500

465501-465600

465601-465700

465701-465800

465801-465900

465901-466000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000